Arje Ben Eli’ezer (1913–1970) – izraelski polityk
 Binjamin Ben Eli’ezer (1936–2016) – izraelski wojskowy i polityk